Scheuber ist der Familienname der folgenden Personen:

 Christian Scheuber (1960–2021), deutscher Jazzmusiker
 Jakob Scheuber (1864–1949), Schweizer Politiker
 Josef Scheuber (1881–1961), Schweizer Geistlicher und Pädagoge
 Josef Konrad Scheuber (1905–1990), Schweizer Geistlicher und Jugend- und Volksschriftsteller
 Karl Scheuber (* 1943), Schweizer Dirigent
 Konrad Scheuber (1481–1559), Schweizer Landammann, Richter und Eremit
 Miles Schmidt-Scheuber (* 1969), US-amerikanisch-deutscher Sportjournalist